Foci I de Constantinoble (), eclesiàstic, retòric, filòsof, gramàtic i poeta romà d'Orient, patriarca de Constantinoble
 Foci II de Constantinoble (?, - Istanbul, 1936), Patriarca de Constantinoble (1929 -36)
 Foci de Bizanci (), màrtir cristià
 Foci de Constantinoble (nestorià), prevere romà d'Orient del 
 Foci de Tir, bisbe de Tir ()

Vegeu també 
 Els Focis eren els habitants de l'antiga Fòcida